Liar(s) o The Liar(s), en inglés: mentiroso, puede referirse a:

Música 
 «Liar» (1988), canción del grupo de thrash metal Megadeth
 «Liar» (1973), canción de la banda británica de rock Queen
 «Liar», canción de los Sex Pistols
 «Liar», canción de Yngwie Malmsteen
 «Liar», canción de Lil Peep
 «Liar» (2019), canción de la cantante cubano-estadounidense Camila Cabello
 «Beautiful Liar» (2006), canción de Beyoncé en colaboración con Shakira

Liars 
 Liars (2000-), banda:
 Liars (2007), álbum de Liars